Malinao est le nom de plusieurs lieux des Philippines :

 Malinao, une municipalité de la province d'Aklan ;
 Malinao, une municipalité de la province d'Albay ;
 le Malinao, un volcan de l'île de Luçon.